Малаба може означати:
 Малаба або Малбанин-Хири — гора в Криму.
 Малаба (річка) — річка в Африці.
 Малаба (Кенія) — місто в Кенії.
 Малаба (Уганда) — місто в Уганді.

Див. також 
 Малабар (значення)